Günther (zanger), echte naam Mats Söderlund (1969), een Zweeds zanger, clubeigenaar en voormalig model
Günther (naam)